Семейкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Семейкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Семейкино — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Семейкино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Семейкино — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Семейкино — деревня в Советском районе Марий Эл.

Украина 
 Семейкино — посёлок городского типа в Краснодонском районе Луганской области.
 Семейкино — село в Путивльском районе Сумской области.